Detta är en lista över fornborgar i landskapet Södermanland registrerade i Fornminnesregistret. Det finns 388 fornminnen i Södermanland som är registrerade som fornborgar.

Landskapsdelen i Södermanlands län

Landskapsdelen i Stockholms län

Landskapsdelen i Västmanlands län 
I den del av Södermanland som ligger i Västmanlands län finns det 5 bekräftade fornborgar.

 För Kungsörs kommun, se även Lista över fornborgar i Västmanland.

Obekräftade fornborgar 
Det finns även några obekräftade fornborgar i Södermanland, sådana som i Fornsök är registrerade som fornborgar, men inte antikvariskt bedömda som fornlämningar.

Referenser

Externa länkar 
 

 
Fornborgar i Sverige